Hallasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (23 ha)
Hallasjön (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Gnosjö kommun,  (10,4 ha)
Hallasjön (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (37,5 ha)
Hallasjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (1,54 km²)
Hallasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (8,56 ha)
Hallasjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (70,6 ha)
Hallasjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (5,41 ha)
Hallasjön (Torsås socken, Småland), sjö i Torsås kommun,  (10,6 ha)
Hallasjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (14,3 ha)
Hallasjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Hallasjön (Edsvära socken, Västergötland), sjö i Vara kommun,  (5,02 ha)
Hallasjön (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Hallasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Hallasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (10,1 ha)

Se även
Halasjön
Hallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn